Kalvik steht für:

 Finn Kalvik (* 1947), norwegischer Sänger
 Kalvik (Sørfold), geplanter Bahnhof an der nicht gebauten Polarbahn in Norwegen
 Kalvik (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln